Loupežník či lapka označuje lupiče či banditu loupícího ve volném terénu, často u cest. Dále může označovat:

v kultuře
 Loupežník (divadelní hra) – drama Karla Čapka z roku 1920
 Loupežník (film, 1931) – český film z roku 1931 natočený na motivy stejnojmenné hry Karla Čapka
 Nikola Šuhaj loupežník – kniha Ivana Olbrachta z roku 1933
 Loupežníci (Die Räuber) – drama Friedricha Schillera z roku 1781
 Loupežníci na Chlumu – český film z roku 1926

fiktivní postavy
 Loupežník Rumcajs – pohádková postava ze seriálu O loupežníku Rumcajsovi
 Loupežník Sarka Farka – pohádková postava ze hry a filmu Hrátky s čertem
 Loupežník Hotzenplotz – pohádková postava ze stejnojmenné knihy Otfrieda Preußlera

v geografii
 Loupežník – vrchol (757 m n. m.) v Krušných horách v okrese Teplice
 Lapka – vrchol (1172 m n. m.) na Šumavě v okrese Prachatice

Související články 
 Zloděj

Externí odkazy